Romániai települések
Bobărești Fehér megyében, Alsóvidra község
Bobărești Fehér megyében, Aranyosszohodol község